

Patronymie 
 Alfred Kantorowicz (1899-1979), un écrivain et essayiste allemand
 Ernst Kantorowicz (1895-1963), un historien allemand
 Hermann Kantorowicz (1877-1940), un juriste allemand
 Serge Kantorowicz (* 1942), un peintre d’origine polonaise

Patronyme polonais
Patronyme juif